Oíkos eller Oikos kan syfta på:

Oikos (bön) – del av bön
Oikos (forntida grekiska) – ett grekiskt begrepp avseende familj, familjens egendom och hus. Grundstam till ordet ekologi.
Oikos (tidskrift) – en vetenskaplig ekologisk tidskrift startad 1949
Oikos (tankesmedja) – en konservativ tankesmedja startad 2020
Nordiska föreningen Oikos – en nordisk förening för forskande ekologer
Svenska föreningen Oikos – en svensk förening för forskande ekologer

Geografi

Cypern 

 Oíkos (kommun), Eparchía Lefkosías, 
 Oíkos (ort), Eparchía Lefkosías, 

Robotskapade Cypernförgreningar